Triple play kan syfta på:

 Triple play – att bränna tre spelare i samma spelsekvens i baseboll och softboll, se double play
 Triple-play –  benämning på pakettjänst för IP-telefoni, bredband och TV i samma förbindelse